Kim Clijsters e Ai Sugiyama hanno battuto in finale Virginia Ruano Pascual e Paola Suárez 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (finaliste)
  Kim Clijsters /  Ai Sugiyama (campionesse)
  Serena Williams /  Venus Williams (terzo turno)
  Lindsay Davenport /  Lisa Raymond (semifinaliste)
  Cara Black /  Elena Lichovceva (terzo turno)
  Jelena Dokić /  Nadia Petrova (secondo turno)
  Janette Husárová /  Conchita Martínez (quarti di finale)
  Svetlana Kuznecova /  Martina Navrátilová (quarti di finale)

 Daniela Hantuchová /  Chanda Rubin (secondo turno) 
 Liezel Huber /  Magdalena Maleeva (terzo turno) 
 Emmanuelle Gagliardi /  Meghann Shaughnessy (secondo turno) 
 Petra Mandula /  Patricia Wartusch (quarti di finale) 
 Nathalie Dechy /  Émilie Loit (terzo turno) 
 Tina Križan /  Katarina Srebotnik (secondo turno) 
 Elena Dement'eva /  Lina Krasnoruckaja (semifinaliste) 
 Janet Lee /  Wynne Prakusya (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4 

Torneo di Wimbledon 2003